Санто-Спирито:

 Санто-Спирито — церковь во Флоренции
 Санто-Спирито — остров венецианской лагуны